Diokno ist der Familienname folgender Personen:

 Jose Diokno (1922–1987), philippinischer Politiker
 Ramon Diokno (1886–1954), philippinischer Politiker und Richter